Skomorochy (ukrainisch ; russische Entsprechung /Skomorochi) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Skomorochy (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Skomorochy (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Skomorochy (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Skomorochy (Ternopil)

siehe auch: Skomoroch